Plaats in Indonesië
 Suka Dana (Muara Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Dana (Sungai Rotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukadana, doorverwijspagina